Tepetzintla ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Tepetzintla (Puebla)
 Tepetzintla (San Luis Potosí)
 Tepetzintla (Veracruz)

Tepetzintla bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten: